Damaso – antroponimo maschile
 Damaso (Iliade) - personaggio dell'Iliade
 Damaso da Celle Ligure – sacerdote cattolico italiano
 Damaso (linguista) – linguista e filologo italiano

Pagine correlate

Papa Damaso
Damasio